Мирјана Самарџић (Сарајево, 17. јануар 1928) била је југословенска и српска режисерка.

Филмографија

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Сарајлије
Српски редитељи из Босне и Херцеговине
Српски сценаристи из Босне и Херцеговине
Срби у Сарајеву